Naimi.kz (Найми.кз) — маркетплейс для поиска самозанятых специалистов по бытовым услугам для дома и офиса. На сервис ежедневно поступают более 2000 заявок и существуют одиннадцать категорий услуг. К ним относятся: «Помощь по хозяйству», «Бытовой ремонт», «Отделка и строительство», «Техника и оборудование», «Перевозка и доставка», «IT и freelance», «Красота и здоровье», «Деловые услуги», «Волонтерская помощь», «На постоянную работу».

 В декабрь 2020 года приложение naimi.kz было скачано 900 тысяч раз, 770 тысяч пользователей - клиенты, 308 тысяч - индивидуальные специалисты по всем городам Казахстана. Всего на платформе было оставлено 630 814 тысяч заказов на общую сумму свыше 10 млрд тенге.

История 
Компанию основали четыре друга — Улан Кайрбеков, Магжан Мадиев, Ерлан Есимсеитов и Даурен Рахимжанов в 2015 году. У друзей были агентство интернет маркетинга и клининговый сервис, из которых вырос Naimi.kz.

Идея  возникла в ноябре 2014 года, после того как друзья столкнулась с проблемой найма линейного персонала в клининговую компанию.

Официально Naimi.kz был запущен с 7 февраля 2015 года. Компания привлекла первый раунд инвестиций и начала работу в городе Астана. На площадке можно было размещать заявки в разных категориях, от ведения мероприятий до курсов английского языка. В 2015 году клиенты оставляли заявки, менеджеры службы поддержки обзванивали специалистов, договаривались о времени и цене выполнения работы.

В 2016 году услуги сервиса стали доступны в Алматы. 

В феврале 2016 года сервис стал доступен для мобильных устройств в виде двух приложений, Naimi.kz — для заказчиков и Naimi.kz PRO — для исполнителей. 

В декабре 2017 года база специалистов включала 39 000 человек.

В феврале 2018 года два приложения были объединены и вышел релиз мобильного приложения Naimi.kz на iPhone и Android OS, для более удобного использования.  

При входе в приложение нужно выбрать статус клиента или специалиста. 

27 февраля  2019 года подразделение Bi group - BeInTech выкупили долю у частного инвестора  в приложении Naimi.kz при оценке в 5 миллионов долларов.

В феврале 2020 года, долю компании BeInTech выкупил венчурный инвестор Тимур Турлов и дополнительно инвестировал вразработку пользовательских интерфейсов и автоматизацию внутренних процессов сервиса.

На декабрь 2020 года штат сотрудников сервиса составляет 24 человек.

7 менеджеров Службы поддержки, 3 маркетолога, 9 разработчиков и 5 сотрудников в продуктовой команде. С 2018 года на 2020 год, команда выросла вдвое.

Бизнес-модель 
С начала основания проекта, у Naimi.kz была комиссионная модель монетизации и ее размер составлял 10% от каждого заказа. Эта модель не оправдала себя, так как специалисты начали договариваться с клиентами в обход колл-центра.

В феврале 2016 года было принято решение ввести новую модель монетизации pay per leads (PPL).  Оплата производилась за отклик к каждой заявке.  Отклик стоил от 50 до 250 тенге. Каждый специалист, в среднем, должен был откликнуться 10 раз, прежде чем сможет договориться с клиентом. Этот вид монетизации был неэффективным. Специалисты отказывались платить за заявку, если клиент выбрал другого специалиста.

И уже в 2017 году компания решила вновь поменять модель. На этот раз выбрали модель подписки (subscrition). Специалист платит определенную сумму за доступ к базе клиентов по разным категориям услуг, на 10 или 30 дней и может откликаться на неограниченное количество заявок.

В апреле 2020 года был разработан алгоритм динамического ценообразования. Стоимость тарифа индивидуально определялась под каждого специалиста в зависимости от 14 разных показателей.

Специалисты

Награды 
Naimi.kz занял первое место в 2016 году в категории «Лучшее мобильное приложение» казахстанской национальной премии среди веб-разработчиков, Award.kz. 

Мобильное приложение 5 лет подряд входит в ТОП-30 лучших мобильных приложений Казахстана по версии Форбс Казахстан.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Naimi.kz — Итог дружбы 
 Как создавали самые популярные казахстанские стартапы 
 Объявлены лучшие сайты Казахстана за 2016 год 
 Топ-30 мобильных приложений Казахстана 
 Бизнесмен: через три месяца Naimi.kz начнет приносить прибыль 
 В Казахстане можно заработать на бытовых услугах

Веб-сервисы